Села:
 Радошівка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Радошівка — Хмельницька область, Ізяславський район